Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es labdarúgó-világbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját.

Mielőtt bejelentették a végső, legalább 23, maximum 26 fős csapatot, a válogatottak egy akár 55 játékosból álló keretet is megnevezhettek. A keretek leadási határideje 2022. november 13-a volt. Sérült vagy Covid19-pozitív játékosok helyére legalább 24 órával az első mérkőzés előtt bármikor hívhattak a válogatottak új játékost.

A csoport

Ecuador 
Szövetségi kapitány:  Gustavo Alfaro

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Hollandia 
A holland kapitány a végső keretet november 11-én jelentette be.

Szövetségi kapitány:  Louis van Gaal

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Katar 
Szövetségi kapitány:  Félix Sánchez
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Szenegál 
A szenegáli válogatott végső keretét november 11-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Aliou Cissé
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

B csoport

Anglia 
A végleges keretet november 10-én jelentették be az angolok.

Szövetségi kapitány:  Gareth Southgate

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Egyesült Államok 
Az amerikai válogatott végső keretét november 9-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Gregg Berhalter

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Irán 
November 14-én jelentették be a keretüket.

Szövetségi kapitány:  Dragan Skočić

! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Wales 
A walesi válogatott végső keretét november 9-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Rob Page

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

C csoport

Argentína 
Lionel Scaloni 2022. november 11-én jelentette be a 26 fős keretét.

Szövetségi kapitány:  Lionel Scaloni
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Lengyelország 
A lengyel szövetségi kapitány 2022. november 10-én jelentette be a végleges keretet.

Bartłomiej Drągowski sérülés miatt kimaradt, helyét Kamil Grabara vett át.

Szövetségi kapitány:  Czesław Michniewicz

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Mexikó 
A 26 fős keretet 2022. november 14-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Gerardo Martino

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Szaúd-Arábia 
2022. november 11-én jelentették be a 26 fős keretet, azóta Fahad Al-Muwallad helyét Naváf al-Abid vette át.

Szövetségi kapitány:  Hervé Renard

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

D csoport

Ausztrália 
2022. november 8-án jelentették be a végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  Graham Arnold
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Dánia 
Dánia 21 játékost jelentett be a 26-ból november 7-én, majd november 13-án a maradék 5 játékost is.

Szövetségi kapitány:  Kasper Hjulmand

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Franciaország 
A francia szövetség 2022. november 9-én jelentette be a végleges keretet.

 Presnel Kimpembe helyett sérülés miatt Axel Disasi került be.
 Christopher Nkunku is kikerült a keretből sérülés miatt, Randal Kolo Muani lett az utódja.

Szövetségi kapitány:  Didier Deschamps

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Tunézia 
Tunézia november 14-én jelentette be a 26 fős hivatalos keretét.

Szövetségi kapitány:  Dzsalál Kádrí

! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

E csoport

Costa Rica 
Costa Rica 2022. november 3-án jelentette be a végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  Luis Fernando Suárez
! colspan=8 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| 
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Németország 
A német válogatott keretét 2022. november 10-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Hansi Flick
! colspan=8 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| 
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Japán 
2022. november 1-én jelentették be a végleges japán keretet. Nakajama Júta megsérült a keret bejelentése után, helyére még nem jelentettek be játékost.

Szövetségi kapitány:  Morijaszu Hadzsime

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Spanyolország 
A spanyol válogatott keretét 2022. november 11-én jelentették be.

 November 18-án José Gayà helyét Alejandro Balde vette át.

Szövetségi kapitány:  Luis Enrique
! colspan=8 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| 
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

F csoport

Belgium 
A belga válogatott végleges keretét 2022. november 10-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Roberto Martínez

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Horvátország 
2022. november 9-én jelentették be a végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  Zlatko Dalić

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Kanada 
2022. november 13-án jelentették be a végleges keretet.

Szövetségi kapitány:  John Herdman

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Marokkó 
A végleges 26 fős keretet november 10-én hirdették ki. November 16-án Amine Harit sérülés miatt kikerült a keretből, a helyére Ánasz Zarúrí kapott meghívást.

Szövetségi kapitány:  Valíd Regragui

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

G csoport

Brazília 
A brazil válogatott végső keretét november 7-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Tite

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Kamerun 
A kameruni válogatott végső keretét november 10-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Rigobert Song

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Svájc 
Szövetségi kapitány:  Murat Yakın

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Szerbia 
Szövetségi kapitány:  Dragan Stojković

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

H csoport

Dél-Korea 
Szövetségi kapitány:  Paulo Bento

|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Ghána 
Az 55 fős előzetes keretet 2022. november 4-én jelentették be. A végleges 26 fős keretet november 14-én hirdették ki. 

Szövetségi kapitány:  Otto Addo

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Portugália 
A végleges keretet 2022. november 10-én jelentették be.

Szövetségi kapitány:  Fernando Santos

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Uruguay 
Szövetségi kapitány:  Diego Alonso
|-

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Megjegyzések

Jegyzetek 

2022-es labdarúgó-világbajnokság
Labdarúgó-világbajnokságok keretei